ПФК «Нефтчи́» () — азербайджанский футбольный клуб из Баку. Играет в Премьер-лиге Азербайджана. Председатель наблюдательного совета клуба — Чингиз Абдуллаев.

Клуб основан в 1937 году, до 1968 года носил название «Нефтяник». Является одной из наиболее известных команд Азербайджана. В советское время 27 сезонов играл в Высшей лиге. В эпоху независимости «Нефтчи» продолжает быть самым именитым клубом Азербайджана, завоевав 9 чемпионских титулов.

«Нефтчи» — первая азербайджанская команда, прошедшая в групповой этап Лиги Европы.

История 

Первый гол, забитый клубом «Нефтяник» в официальных встречах во внутренних соревнованиях, был гол Павла Штырлина на 87-й минуте в ворота «Динамо» из Еревана в рамках 1/64 кубка СССР 24 мая 1937 года.

В 1946—1948 гг. играл во Второй группе СССР, в 1949 году дебютировал в высшей лиге (тогда именовавшейся Первая группа СССР). В 1950 году занял последнее, 19-е место в высшей лиге (тогда именовавшейся Класс «А»), и вылетел оттуда. В 1951—1959 играл в классе «Б» (втором по силе дивизионе страны). В 1960—1972 гг. вновь выступал в сильнейшей лиге СССР (в разные периоды именовавшейся Класс «А», Первая группа «А», Высшая группа «А», Высшая лига).

В 1966 году стал бронзовым призёром чемпионата страны. В 1973—1976 гг. выступал в первой (второй по силе) лиге, в 1977—1988 гг. — в высшей, в 1989—1991 гг. — вновь в первой.

После распада СССР выступает в высшей азербайджанской лиге, многократный чемпион и призёр первенства страны, многократный обладатель Кубка страны.

В Лиге чемпионов «Нефтчи» — вторая команда в истории азербайджанского футбола, которая проходила во второй отборочный раунд, победив боснийский «Широки Бриег» и исландский «Хабнарфьордюр» соответственно в 2004 и 2005 годах. Первой командой, которая прошла в следующий раунд, была команда Шамкир в 2000 году. «Нефтчи» стала первой азербайджанской командой, добравшейся до отборочного 3-го раунда Лиги чемпионов, где в 2012 году, по сумме двух матчей, потерпела поражение от израильского «Хапоэля Ирони» Кирьят-Шмона. 30 августа 2012 года «Нефтчи» обыграл в Никосии кипрский АПОЭЛ и стал первой в истории азербайджанской командой, попавшей в групповой этап Лиги Европы.

Достижения

Национальные

СССР 
 Высшая лига
  Бронзовый призёр (1): 1966
 Первая лига
  Серебряный призёр (1): 1976
  Бронзовый призёр (1): 1954
 Кубок СССР
 Полуфиналист (4): 1967, 1968, 1970, 1971
 Кубок Федерации
  Финалист (1): 1988

Азербайджан 
 Чемпионат Азербайджана (рекорд)
  Чемпион (9): 1992, 1995/96, 1996/97, 2003/04, 2004/05, 2010/2011, 2011/12, 2012/2013, 2020/2021
  Серебряный призёр (3): 2000/01, 2006/07, 2018/2019
  Бронзовый призёр (6): 1994/95, 1998/99, 1999/2000, 2005/2006, 2007/08, 2017/18
 Кубок Азербайджана (рекорд)
  Обладатель (7): 1994/95, 1995/1996, 1998/1999, 2001/2002, 2003/04, 2012/13, 2013/14
  Финалист (4): 2000/01, 2011/12, 2014/15, 2015/2016
 Суперкубок Азербайджана (рекорд)
  Обладатель (2): 1993, 1995
  Финалист (1): 2013

Европейские 
 Кубок Интертото
  Финалист (1): 2008

Другие турниры 
 Кубок Содружества
  Обладатель (1): 2006
  Финалист (1): 2005

Стадион 

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова является домашней ареной для клубов «Нефтчи» и «Баку». Строительство стадиона было начато ещё в конце 1930-х годов, но из-за начала Великой Отечественной войны строительство было приостановлено. Возобновилось строительство после окончания войны и было завершено немецкими военнопленными. Официальное открытие состоялось в 1951 году. Изначально стадион назывался в честь Сталина и был построен в форме буквы «С». После XX съезда КПСС стадиону присвоили имя Ленина. После смерти в 1993 году Тофика Бахрамова, стадион стал носить фамилию самого знаменитого азербайджанского футбольного арбитра. С 2012 года Нефтчи также проводит свои домашние матчи на Баксель Арена.

Основной состав

Игроки в аренде в других клубах

Тренерский штаб 

 Лауренциу Регекампф — главный тренер 
   Сеймур Рагимов — ассистент главного тренера
   Вафадар Гулиев — ассистент главного тренера
   Мубариз Оруджов — ассистент главного тренера 
  Этибар Таривердиев — тренер вратарей
  Эдуардо Каро — фитнес-тренер

Гвардейцы клуба 
Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за клуб. Учитываются только матчи официальных турниров (чемпионат СССР, кубок СССР, чемпионат Азербайджана, кубок Азербайджана, кубок Федерации футбола СССР, Суперкубок Азербайджана, Кубок чемпионов УЕФА, Лига чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Лига Европы УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок Интертото).

 СССР
  Аскер Абдуллаев
  Исай Абрамашвили
  Ахмед Алескеров
  Самир Алекперов
  Ариф Асадов
  Машаллах Ахмедов
  Тарлан Ахмедов
  Анатолий Банишевский
  Владимир Брухтий
  Валерий Гаджиев
  Адамас Голодец
  Бахтияр Гуламов
  Юнис Гусейнов
  Искендер Джавадов
  Равиль Джалилов
  Владислав Кадыров
  Вели Касумов
  Сергей Крамаренко
  Юрий Кузнецов
  Рафик Кулиев
  Вячеслав Лёгкий
  Алекпер Мамедов
  Эдуард Маркаров
  Агасалим Мирджавадов
  Александр Мирзоян
  Асаф Намазов
  Валерий Панчик
  Игорь Пономарёв
  Эльхан Расулов
  Вагиф Садыхов
  Вячеслав Семиглазов
  Николай Смольников
  Назим Сулейманов
  Казбек Туаев
  Самедага Шихларов
 Азербайджан
  Руслан Аббасов
  Араз Абдуллаев
  Расим Абушев
  Руслан Абышов
  Самир Алиев
  Эльхан Гасанов
  Игорь Гетман
  Камал Гулиев
  Джавид Имамвердиев
  Раиль Меликов
  Надир Набиев
  Видади Рзаев
  Рашад Садигов
  Рашад Садыхов
  Миргусейн Сейидов
  Заур Тагизаде
  Ильхам Ядуллаев
 Бразилия
  Денис Силва
  Флавиньо
 Грузия
  Георгий Адамиа
 Македония
  Игор Митрески
 Сербия
  Владимир Мичович
  Саша Стаменкович

Игроки «Нефтчи» на крупных международных турнирах

Рекордсмены

По количеству матчей за клуб 
 Сергей Крамаренко — 372
 Аскер Абдуллаев — 368
 Николай Смольников — 338
 Юнис Гусейнов — 295
 Анатолий Банишевский — 288

Главные тренеры 

  Александр Гнездов (1937)
  Гавриил Путилин (1949)
  Виктор Пацевич (1949)
  Михаил Чуркин (1950)
  Вениамин Крылов (1960)
  Борис Аркадьев (1961—1962)
  Алекпер Мамедов (1963—1965)
  Василий Соколов (1965, со 2-го круга — 1966, до 2-го круга)
  Ахмед Алескеров (1966, со 2-го круга — 1970; 1979, со 2-го круга — 1982; 1991, 2-й круг — 1992; 1999)
  Алекпер Мамедов (1971—1972, до 2-го круга)
  Анатолий Грязев (1972, )
  Георгий Жарков (1972, со 2-го круга)
  Валентин Хлыстов (1969—1973)
  Геннадий Бондаренко (1976—1978)
  Игорь Нетто (1979, до 2-го круга)
  Казбек Туаев (1983—1984, до 2-го круга; 1991, 2-й круг; 1995—1997; 1998; 2001—2004)
  Руслан Абдуллаев (1984, со 2-го круга; 1985, с 11-го тура — 1986; 1989, с сентября — 1991, до 2-го круга; 1997, 1-я пол.)
  Вячеслав Соловьёв (1985, до 11-го тура)
  Александр Севидов (1987, 1-й круг)
  Агасалим Мирджавадов (1987, со 2-го круга — 1988, до октября; 1989, до сентября; 2004—2006)
  Юрий Кузнецов (1988, с октября)
  Сергей Крамаренко (1993, 1-й круг)
  Вагиф Садыхов (1993, 2-й круг — 1995; 2009, сентябрь — 2010, февраль)
  Асаф Намазов (2000)
  Октай Абдуллаев (2001)
  Гурбан Гурбанов (2006, с июня — 2007, сентябрь)
  Властимил Петржела (2007—2008)
  Анатолий Демьяненко (2008)
  Беюкага Агаев (август 2008; 2009, март — 2009, сентябрь)
  Ханс-Юрген Геде (2008, август — 2009, март)
  Ариф Асадов (2010—2011)
  Беюкага Гаджиев (2011—2013, с 11.01.2014)
  Тарлан Ахмедов (2013, и. о.)
  Назим Сулейманов (25.10.2013 — 11.01.2014)
  Ариф Асадов (09.2014—05.2015)
  Самир Алиев (06.2015—11.2015)
  Аскер Абдуллаев (11.2015—03.2016)
  Вели Касумов (03.2016—09.2016)
  Эльхан Абдуллаев (09.2016—08.2017)
  Тарлан Ахмедов (09.2017—05.2018)
  Роберто Бордин (06.2018—01.2020)
  Физули Мамедов (01.2020—11.2020)
  Самир Аббасов (11.2020—)

Выступления в еврокубках

Результаты против клубов разных стран

Итоговая статистика

«Нефтчи-2» 
Вторая команда в 1990 году играла во второй низшей лиге чемпионата СССР, в ряде сезонов — в первом дивизионе чемпионата Азербайджана (победитель в сезоне 2020/21).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация на klisf.info 

Футбольные клубы СССР
ФК «Нефтчи» Баку